Тусья (Tusiã, Tusian, Tusya, Toussian, Wín) — язык или языки, который раньше относился к языкам гур, то есть неопределённого происхождения. У языка также есть северный диалект (Northern Toussian, Tusia, Tusian), на котором говорят в провинциях Уэ (западнее города Бобо-Диуласо) и Кенедугу (севернее, восточнее и южнее города Ородара), у которого имеются свои диалекты: вентене, кебентон, тер, тру, и южный диалект (Southern Toussian, Tusia, Tusian, Win), на котором говорят в провинциях Комоэ и Уэ (в области, лежащей посередине пути между городами Банфора и Бобо-Диуласо), в Буркина-Фасо. Каждая деревня имеет собственный диалект, среди которых диалект нианха является центральным.

Примечания

Ссылки 
 Северный
 Южный

Языки Буркина-Фасо
Языки гур
Нигеро-конголезские языки